A47 oder A 47 steht für:
 Focke-Wulf Fw 47, ein Wetterflugzeug, früher A 47

Autostraßen:
 Autoestrada A47 in Portugal
 Autoroute A47 in Frankreich
 Autovía A-47 in Spanien
 Bundesautobahn 47 in Deutschland
 A47 road, Hauptstraße in England

A47